Devenish steht für:

 Devenish (Insel), Insel im nordirischen County Fermanagh
 Kloster Devenish, Kloster auf der Insel Devenish
 Robin Devenish (* 1943), britischer Experimentalphysiker